Attila Béla Ladislau Kelemen () a fost un politician român de etnie maghiară, deputat în Parlamentul României între 1996 și 2016, precum și membru al Parlamentului European între 1 ianuarie-9 decembrie 2007. A făcut parte din grupul Partidul Popular European. Attila Kelemen a fost de profesie medic veterinar, fiind și membru fondator și președintele de onoare al Asociației Chinologice Mureș.

Attila Kelemen a fost vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, iar între anii 1996 și 2004 fost liderul grupului UDMR din Camera Deputaților. În legislatura 1996-2000, Attila Kelemen a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Peru și Republica Indonezia. În legislatura 2000-2004, Attila Kelemen a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Republica Africa de Sud și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord; în legislatura 2004-2008, Attila Kelemen a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Regatul Norvegiei; în legislatura 2008-2012, Attila Kelemen a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Kazahstan iar în legislatura 2012-2016, a fost membru în grupurile parlamentare de prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Republica Tunisiană.      

În anul 2004 a candidat din partea UDMR la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș, ocazie cu care a obținut 40,34% din voturile exprimate de electorat, față procentul de 56,53% obținut de Dorin Florea, care a fost ales primar din primul tur de scrutin.

Attila Kelemen a murit la 8 ianuarie 2022, în vârstă de 73 de ani.

Note

Nașteri în 1948
Nașteri pe 4 mai
Decese în 2022
Decese pe 8 ianuarie
Deputați români 1996-2000
Deputați români 2000-2004
Deputați români 2004-2008
Deputați români 2008-2012
Deputați români 2012-2016
Membri ai Uniunii Democrate Maghiare din România
Europarlamentari pentru România 2007
Parlamentari români de etnie maghiară
Politicieni români din secolul al XXI-lea
Politicieni români din secolul al XX-lea
Târgumureșeni